Татья́на Васи́льева:
 Васильева, Татьяна Александровна (в замужестве Ташкова; род. 1956) — российская актриса, заслуженная артистка России (1995).
 Васильева, Татьяна Алексеевна  (род. 1974) — российская спортсменка-пауэрлифтер.
 Васильева, Татьяна Андреевна (род. 1958) — российский юрист, специалист по конституционному праву, профессор ГАУГН.
 Васильева, Татьяна Антоновна (в замужестве Слобода; 1925—2004) — советский передовик производства в сельском хозяйстве, Герой Социалистического Труда (1949).
 Васильева, Татьяна Вадимовна (1942—2002) — российский филолог-классик, философ и переводчица.
 Васильева, Татьяна Григорьевна (род. 1947) — советская и российская актриса, телеведущая, народная артистка России (1992).
 Васильева, Татьяна Ивановна (род. 1949) — советская и российская артистка оперетты, заслуженная артистка России (1996).
 Васильева, Татьяна Николаевна (род. 1977) — российская виолончелистка.
 Васильева, Татьяна — чемпионка Европы 2012 года по снукеру, трёхкратная чемпионка мира.

 Примечания